Pistolet dowolny, 50 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1956 w Melbourne. Wystartowało 33 zawodników z 22 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 30 listopada.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w sześciu rundach, w każdej po 10 strzałów. Pentti Linnosvuo i Machmud Umarow uzyskali taki sam wynik – 556 punktów. O złotym medalu zadecydowała dogrywka, którą Linnosvuo wygrał wynikiem 26:24.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1956